Первородний гріх — це термін в економічній літературі, запропонований Баррі Айхенгріном, Рікардо Хаусманом та Уго Панізцою в серії робіт, що стосуються ситуації, коли «більшість країн не можуть брати позики за кордоном у своїй національній валюті».    

Назва є посиланням на поняття первородного гріха в християнстві.

Гіпотеза про первородний гріх 
Гіпотеза про первородний гріх зазнала низки змін з моменту її введення.

Гіпотеза первісного гріха вперше була визначена як ситуація, «в якій національна валюта не може бути використана для запозичення за кордоном або для запозичення довгострокових позик навіть у країні» Барі Ейхенгрін та Рікардо Хаусманн у 1999 році. Грунтуючись на своєму показнику первісного гріха (частки банківських позик, деномінованих у національній валюті, та боргу за міжнародними облігаціями), вони показали, що первісний гріх був присутній у більшості країн, що розвиваються, і не залежав від історій високої інфляції та знецінення валюти. Однак це раннє дослідження залишило відкритим питання про причини первородного гріха.

У другій версії гіпотези про первісний гріх Баррі Айхенгрін, Рікардо Хаусманн та Уго Паніцца у 2002 році відкинули внутрішній елемент первородного гріха та перевизначили (міжнародний) первородний гріх як ситуацію, в якій більшість країн не можуть позичати за кордоном у своїй валюті. Вони показали, що майже всі країни (крім США, Єврозони, Японії, Великої Британії та Швейцарії) з часом страждали від (міжнародного) первородного гріха. Айхенрін та ін. дійшов висновку, що слабкі сторони національної макроекономічної політики та інститутів статистично не пов'язані з первородним гріхом, і виявив, що єдиною статистично надійною детермінантою первородного гріха був розмір країни. Більше того, вони стверджували, що міжнародні трансакційні витрати, зовнішні ефекти мережі та недосконалість світового ринку капіталу були головними причинами (які не підвладні окремій країні) первородного гріха. Отже, як вирішення проблеми первісного гріха, вони запропонували міжнародну ініціативу та рекомендували розробити індекс кошика валют країн, що розвиваються, щоб міжнародні фінансові установи могли випускати борг, деномінований у цьому індексі, доки не розвинеться ліквідний ринок за цим індексом. Burger and Warnock (2003) запропонували включити інформацію про внутрішні ринки облігацій, щоб врахувати можливість того, що іноземні інвестори тримали облігації на ринках, що розвиваються, у місцевій валюті, щоб проаналізувати детермінанти первородного гріха. Використовуючи цей розширений захід, вони показали, що країни з ринковими ринками можуть розвивати місцеві ринки облігацій (на яких вони можуть позичати в національній валюті) та залучати глобальних інвесторів завдяки потужним інституціям та надійній внутрішній політиці.  Рейнхарт, Рогофф і Савастано (2003) розкритикували запропоноване міжнародне рішення проблеми первородного гріха, стверджуючи, що головною проблемою ринкових економік, що розвиваються, є навчитися брати менше позик (нетерпимість до боргу), а не навчитися брати більше позик у своїй національній валюті. 

У цих двох попередніх версіях гіпотези про первісний гріх Айхенгрін, Хаусманн і Паніцца стверджували, що за наявності високого рівня первородного гріха внутрішні інвестиції матимуть невідповідність валют (проекти, що генерують внутрішню валюту, будуть фінансуватися з іноземної валюти), так що макроекономічної та фінансової нестабільності не уникнути. Отже, первісний гріх і невідповідність валют використовуються як взаємозамінні в цих ранніх дослідженнях. Гольдштейн і Тернер (2003) критикували це, показавши, що великі втрати виробництва через невідповідність валют під час фінансових криз не можуть бути віднесені до первородного гріха. Отже, вони стверджували, що первородний гріх не є достатньою умовою для невідповідності валют. 

У своїй останній версії своєї гіпотези про первісний гріх Ейхенрін, Хаусманн і Паніцца визначили внутрішній компонент первородного гріха як «нездатність позичати в країні довгострокові позики за фіксованими ставками в місцевій валюті», зберігаючи при цьому визначення (міжнародного) первородного гріха однаковим.    Вони повідомили, що жодна країна (з коефіцієнтом первісного гріха вище 0,75) з високим рівнем внутрішнього первородного гріха не мала низького рівня первісного гріха, що свідчить про те, що якщо країна не може переконати своїх громадян давати позики в місцевій валюті на тривалий термін, вона не може переконати іноземців зробити те саме. З іншого боку, вони повідомили, що сім країн, серед 21 країни, що розвивається, включені до їх вибірки, мали низький внутрішній первісний гріх, але відносно високий міжнародний первородний гріх, припускаючи, що домінуюче використання місцевої валюти на внутрішніх ринках не є достатньою умовою для домінуючого використовувати на міжнародному рівні.

Міри первородного гріха 
В економічній літературі є три різні міри первородного гріха. Ці показники математично визначаються як одиниця мінус частка власних цінних паперів, деномінованих у валюті, у відповідній сукупності. Міри первородного гріха коливаються від 0 до 1. Високий показник первородного гріха вказує на те, що країна страждає від високого рівня первородного гріха. Таким чином, країна, яка випускає всі свої цінні папери в іноземній валюті, матиме показник первісного гріха одиниці, тоді як країна, яка випустить всі цінні папери у своїй національній валюті, матиме нульовий показник первісного гріха.

OSIN1 
Перший показник первісного гріха (OSIN1) визначається як одиниця мінус відношення запасу міжнародних цінних паперів, випущених країною у власній валюті, та загального запасу міжнародних цінних паперів, випущених цією країною. Оскільки цей показник прагне до 1, тим більший первородний гріх. Цей показник страждає від двох недоліків. По-перше, він базується виключно на цінних паперах, але не має інших боргів. По-друге, він ігнорує вплив інших фінансових інструментів, наприклад, свопів, які широко використовуються для хеджування валютного ризику.

OSIN2 
Друга версія початкового показника гріха (OSIN2) базується на двох проміжних показниках: INDEXA та OSIN3. На відміну від OSIN1, INDEXA обліковує банківські позики на додаток до боргу за облігаціями, а OSIN3 - для свопів. Таким чином, OSIN2 має перевагу в більш широкому покритті; однак це менш точний показник первородного гріха через обмеження даних банківських позик. де;

OSIN3 
Останній показник первородного гріха базується на проміжному індексі (INDEXB), який має на меті відобразити вплив свопів на первородний гріх і визначається якде INDEXB визначається як одиниця мінус відношення між міжнародними цінними паперами, випущеними в певній валюті, та сумою міжнародних цінних паперів, випущених відповідною країною.Ці заходи щодо первородного гріха свідчать про те, що США, Велика Британія, Японія, Швейцарія (фінансові центри) та країни Євроленду успішніше випускають свої цінні папери у власній внутрішній валюті порівняно з країнами, що розвиваються. Більше того, ці заходи свідчать про те, що первородний гріх зберігався протягом 1993-2001 років у всіх групах країн.

Визначники первородного гріха 
Емпіричні дослідження в основному зосереджуються на кількох параметрах, які є визначальними для первородного гріха: (i) рівень розвитку, (ii) грошова довіра, (iii) рівень боргового навантаження, (iv) режим валютного курсу, (v) нахил кривої дохідності та (vi) розмір бази інвестора.

Першим визначальним фактором є рівень розвитку; вимірюється загалом ВВП на душу населення. Емпіричні дослідження показують, що ВВП на душу населення суттєво корелює з первородним гріхом. Однак цей результат не є надійним для включення інших регресорів (Hausmann and Panizza, 2003).

Другим фактором, що визначає первородний гріх, є грошова довіра. Це важливо як для внутрішнього, так і для міжнародного первородного гріха. Монетарна довіра, як правило, зумовлюється інфляцією. Як правило, відношення внутрішнього боргу до загального державного боргу є вищим у країнах з нижчою та менш мінливою інфляцією, що вказує на те, що інфляція може змінити склад державного боргу та зробити його більш ризикованим. Хаусманн і Паніцца (2003) виявляють, що грошова довіра, яка вимірюється нижчою інфляцією та введенням контролю над капіталом, пов'язана з нижчим первісним гріхом у країнах, що розвиваються. Щодо міжнародної сторони, їх дослідження показує, що якщо грошово-кредитна та фіскальна влади схильні до інфляції, іноземні інвестори надаватимуть кредити лише в іноземній валюті, яка захищена від інфляційного ризику, або з короткими строками погашення, щоб процентні ставки можна було швидко скорегувати до будь-яке прискорення інфляції.

Третім визначальним фактором є рівень боргового навантаження. Висока державна заборгованість породжує нездатність обслуговувати борг. Отже, уряди намагаються зменшити витрати на обслуговування боргу за рахунок інфляції, несподіваних змін процентних ставок, явного оподаткування або прямого дефолту. Такі ситуації знижують довіру до них. Тому уряди, як правило, матимуть коротший термін погашення боргу для підвищення довіри, коли борговий тягар високий. Найчастіше здатність обслуговувати борг поєднується з низкою макроекономічних показників, включаючи відношення фіскального балансу до ВВП, первинного балансу до ВВП, державного боргу до експорту та державного боргу до ВВП (Hausman et al., 2003 та Mehl et al., 2005).

Четвертим визначальним фактором є режим валютного курсу. Як вказують Хаусманн і Паніцца (2003), країни з режимом фіксованого обмінного курсу відчувають значну волатильність процентної ставки в національній валюті, тоді як країни, що мають режим плаваючого обмінного курсу, відчувають більшу волатильність обмінного курсу. Це створює відмінності в структурах запозичень. Емпіричні дослідження показують, що режим фіксованого курсу є основною причиною доларизації відповідальності. Незважаючи на ці загальні слабкі сторони, економіки, що розвиваються та розвиваються, змогли залучити капітал, оскільки вони часто працювали за фіксованим або прив'язаним режимом валютного курсу до початку 2000-х років.

П’ята спроба - це нахил кривої дохідності. Теоретично, з огляду на існування строкових премій, випуск короткострокової заборгованості дешевший, ніж випуск довгострокової заборгованості.  Однак ризик рефінансування вищий за короткострокової заборгованості, а часте рефінансування передбачає більший ризик фінансування з вищими процентними ставками . Тому уряди стикаються з компромісом між більш дешевими витратами на фінансування, що нахиляє тривалість до короткострокових строків погашення та ризиком рефінансування, що нахиляє тривалість до довгострокових строків погашення.  Як правило, похила крива дохідності пов'язана з вищими довгостроковими запозиченнями для задоволення попиту інвесторів і, отже, меншим первісним гріхом.

Більше того, розмір бази інвесторів є ще одним фактором, що визначає внутрішній первородний гріх. Ця концепція фактично вказує на рівень фінансового розвитку, який більшу частину часу вимірюється відношенням загальних внутрішніх кредитів до ВВП . Нарешті, слід враховувати особливу обережність рівня відкритості, який, як правило, вимірюється загальною зовнішньою торгівлею.

Див. також 
 Нетерпимість боргу
 Невідповідність відповідальності за майно
 Борг на ринках, що розвиваються
 Зовнішній борг
 Список країн за зовнішнім боргом
 Борг третього світу
 Одіозний борг
 Євродата
 Валютна криза
 Суверенний дефолт
 Доларизація внутрішньої відповідальності

Примітки

Подальше читання 
 
 Басьєрі, М., Малдер, К., (1999). "Зовнішня вразливість в країнах із ринковою економікою: як висока ліквідність може компенсувати слабкі основи та наслідки зараження", Робочий документ МВФ, 99/88.
 Боренштейн, Е., Шамон, М., Жанна, О., Мауро, П. та Цеттельмаєр, J., (2004). "Структура суверенного боргу для запобігання кризам", Робочий документ МВФ.
 Кальво, Джорджія, (1998). "Різновиди криз на ринку капіталу", в Г. А. Кальво та М. Кінг (редактори), "Борговий тягар та його наслідки для монетарної політики", глава 7; Лондон: Manmillon Pres Ltd.
 Міжнародний валютний фонд, (2003). "Оцінка стійкості: огляд застосування та вдосконалення методології?" , Департамент розробки та огляду політики.
 Міжнародний валютний фонд, (2003). "Державний борг на ринках, що розвиваються: він занадто високий?" , Світовий економічний прогноз.
 Жанна О., Гусчіна, А., (2006). "Державний борг в країнах, що розвиваються, новий набір даних", Робочий документ МВФ, 06/98.
 Родрік Д., Валеско А., (1999). "Короткострокові потоки капіталу", робочий документ NBER № 7364 .   
 Рогофф, К., (2003). "Заборгованість на ринку, що розвивається. В чому проблема?" , Виступ на конференції з механізму реструктуризації державного боргу.

Посилання 

Міжнародні фінанси
Економіка
Сторінки з неперевіреними перекладами